Blutregen steht für:
 eine durch Massenvermehrung von Algen auftretende Gewässerfärbung, siehe Blutregenalge
 eine gelegentlich auftretende Färbung von Regenwasser, siehe Sahel (Wind)
 Regen in Mitteleuropa, der durch Saharastaub verunreinigt ist
 die großen Kriege Georgiens in der georgischen Volksmythologie, siehe Blutregen (Mythologie)

Siehe auch:
 Blutschnee